Приключения Буратино — названия нескольких произведений искусства по мотивам сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино»:
 «Приключения Буратино» — двухсерийный художественный фильм 1975 года (СССР, реж. Леонид Нечаев).
 «Приключения Буратино» — мультипликационный фильм 1959 года (СССР, реж. Иван Иванов-Вано, Дмитрий Бабиченко).
 «Приключения Буратино» — компьютерная игра 1993 года.
 «Новейшие приключения Буратино» — музыкальный фильм 1997 года, режиссёр Д. Махматдинов.

См. также 
 Буратино (значения)
 «Золотой ключ, или Похождения Буратины» — роман М. Ю. Харитонова.